Паркан — споруда, яка служить для огорожі, захисту, обрамлення певної території

 Паркани — село у Слободзейському районі невизнаної Придністровської Молдавської республіки;
 Паркани — село у Сороцькому районі Республіки Молдова.
 Паркани — колишня назва словацького міста Штурово.